«Человеческий голос» — название ряда произведений искусства:

 «Человеческий голос» — пьеса Жана Кокто;
 «Человеческий голос» — опера;
 «Человеческий голос» — фильм Педро Альмодовара.